

Тепла Річка — село, Іжморський округ, Кемеровська область
 Тепла Річка — присілок, Тяжинський округ, Кемеровська область